

Населені пункти та їхні частини
 Роєво — гміна в Іновроцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Роєво — село в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Роєво — село в гміні Роєво Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Роєво — село в гміні М'єндзижеч Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Роєво — село в гміні Ґродзіськ-Велькопольський Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Роєво — частина села Фльорянув у гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Роєво — частина села Тилиці в гміні Нове-Място-Любавське Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки